«Только у ангелов есть крылья» () — художественный фильм 1939 года режиссёра Говарда Хоукса. В главных ролях — Кэри Грант и Джин Артур. Действие фильма большей частью происходит на территории аэродрома, фильм содержит большое количество великолепно снятых воздушных сцен полетов.

Аннотация 

В порту Баррэнки делает остановку пароход, следующий в Соединённые Штаты. Одна из пассажирок (Джин Артур) сходит на сушу, чтобы отдохнуть от утомительной качки. Здесь-то её и замечают двое молодых американских лётчиков и всеми силами стараются привлечь внимание девушки. Они приглашают красотку в бар, поблизости от взлётного поля. Но ужин в честь знакомства так и не состоялся — одного из лётчиков (Ноа Бири-мл) срочно вызвали в полёт. В условиях плохой видимости самолёт разбивается на аэродроме. Потрясённая американка остаётся в городе ещё на неделю, отчасти, чтобы прийти в себя, отчасти, чтобы заинтересовать Картера, большого босса авиакомпании (Кэри Грант). Но в последнем ей может помешать жена (Рита Хейуорт) вновь прибывшего лётчика (Ричард Бартелмесс), давняя подруга Картера.

В ролях 
 Кэри Грант — Джефф Картер 
 Джин Артур — Бонни Ли
 Рита Хейуорт — Джуди МакФерсон 
 Ричард Бартелмесс — Бат Килгаллен (МакФерсон) 
 Томас Митчелл — Кид Дабб 
 Эллин Жослин — Лес Питерс
 Зиг Руман — Датчи 
 Виктор Килиан — Спаркс 
 Джон Кэрролл — Гент Шелтон 
 Дон Барри — Тэкс Гордон 
 Ноа Бири-мл — Джо Шутер 
 Педро Ригас — Панчо

Награды 
Две номинации на премию «Оскар» 1940 года:
 Лучшая работа оператора (ч/б фильмы)
 Лучшие спецэффекты

Фильмы США 1939 года
Фильмы-драмы США
Фильмы об авиации
Чёрно-белые фильмы США
Национальный реестр фильмов
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» 1930-х годов